Elnora – villaggio del Canada in Alberta
Elnora – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana